Guzew peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Guzew, village du powiat de Łódź-est.
dans la voïvodie de Mazovie
 Guzew, village du powiat de Mińsk.
 Guzew, village du powiat de Płock.